Tsjernogorovo (Chaskovo) - dorp in de oblast Chaskovo in Bulgarije
 Tsjernogorovo (Pazardzjik) - dorp in de oblast Pazardzjik in Bulgarije